Dili (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Dili (stad), de hoofdstad van Oost-Timor